Забіляни — село, Вінницька область, Томашпільський район
 Забіляни — селище, Черкаська область, Монастирищенський район